Латиф Абидович Файзиев (; 2 января 1929, Ташкент, Узбекистан — 21 октября 1994, там же) — советский и узбекский актёр театра и кино, кинорежиссёр и сценарист. Член КПСС в 1953—1991 годах. Народный артист Узбекской ССР (1979).

Биография 
В 1941—1945 годы актёр Ташкентского театра юного зрителя и одновременно студент театральной студии при нём. В 1951 году окончил ВГИК (мастерская Игоря Савченко). Сразу после этого зачисляется в штат Ташкентской киностудии (ныне «Узбекфильм»). Начинал как кинодокументалист. Ставил короткометражные фильмы, а с 1954 года — в большом кино. Ставил фильмы как самостоятельно, так и в соавторстве с другими режиссёрами. Работал на «Таджикфильме». В 1958—1967 годах — 1-й секретарь Союза кинематографистов Узбекистана. В 1986—1988 годы — главный режиссёр Узбекского театра драмы имени Хамзы.

Сын Фуркат Файзиев тоже кинорежиссёр.

Театр

Избранная фильмография

Актёр 
  — Третий удар — Файзиев
  — Тарас Шевченко — киргиз
  — Восход над Гангом

Режиссёр 

  — Никита Братусь 
  — По Аму-Дарье
  — Бай и батрак (с Александром Гинзбургом по пьесе Хамзы)
  — Крушение эмирата (с Владимиром Басовым) 
  — Священная кровь  (по Айбеку)
  — По путёвке Ленина
  — Второе цветение
  — Птичка-невеличка (по Абдулле Каххару)
  — Звезда Улугбека
  — Родившийся в грозу
  — Сыны отечества
  — Восход над Гангом
  — Ресницы для окон
  — Приключения Али-Бабы и сорока разбойников (с Умешем Мехрой)
  — Служа отечеству
  — Золотое руно (с Мухтаром Ага-Мирзаевым)
  — Пробуждение
  — Легенда о любви (с Умешем Мехрой)
  — Охота на дракона 
  — По закону джунглей

Сценарист 
  — Священная кровь 
  — Восход над Гангом
  — Пробуждение
  — Легенда о любви
  — По закону джунглей

Награды и премии 
 орден Трудового Красного Знамени (22.08.1986)
 орден «Знак Почёта» (18.03.1959)
 Государственная премия Узбекской ССР (1982)
 2-я премия II Всесоюзного кинофестиваля (1966) — за фильм «Звезда Улугбека»
 Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР
 Народный артист Узбекской ССР (1979)

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 442

Ссылки 
 
 Латиф Файзиев на сайте КиноПоиск

Выпускники режиссёрского факультета ВГИКа
Персоналии:Узбекский театр драмы имени Хамзы
Персоналии:Узбекфильм
Персоналии:Таджикфильм
Кинорежиссёры-документалисты Узбекистана
Заслуженные деятели искусств Узбекской ССР
Народные артисты Узбекской ССР
Лауреаты Государственной премии Узбекской ССР
Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов Узбекистана
Киноактёры Узбекистана